Alexandru Odobescu se poate referi la:
Persoane:
Alexandru Odobescu
Localități din România:
Alexandru Odobescu, Buzău
Alexandru Odobescu, Călărași, sat în comuna cu același nume
Institutii:
 Colegiul Național „Al. Odobescu”, un liceu teoretic din Pitești

Vezi și 
 Odobescu (nume de familie)